|-
| 208501 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208502 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208503 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208504 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208505 - || || 21 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208506 - || || 21 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208507 - || 2001 XO || 6 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208508 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208509 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208510 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208511 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208512 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208513 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208514 - || || 13 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208515 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208516 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208517 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208518 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208519 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208520 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208521 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208522 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208523 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208524 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208525 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208526 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208527 - || || 15 de desembre de 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 208528 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208529 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208530 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208531 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208532 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208533 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208534 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208535 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208536 - || || 19 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208537 - || || 19 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208538 - || || 9 de gener de 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan
|-
| 208539 - || || 11 de gener de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 208540 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208541 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208542 - || || 12 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208543 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208544 - || || 12 de gener de 2002 || Cerro Tololo || Deep Lens Survey
|-
| 208545 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208546 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208547 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208548 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208549 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208550 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208551 - || || 12 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208552 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208553 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208554 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208555 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208556 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208557 - || || 7 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208558 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208559 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208560 - || || 13 de gener de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 208561 - || || 22 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208562 - || || 20 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208563 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208564 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208565 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208566 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208567 - || || 4 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208568 - || || 5 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208569 - || || 5 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208570 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208571 - || || 6 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208572 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208573 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208574 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208575 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208576 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208577 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208578 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208579 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208580 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208581 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208582 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208583 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208584 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208585 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208586 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208587 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208588 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208589 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 208590 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208591 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208592 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208593 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208594 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208595 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208596 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208597 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208598 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208599 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208600 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

8